Települések listái országok szerint
Fehéroroszország települései